Le patronyme néerlandais Mulder,  ou  est l'équivalent du patronyme français . Voir l'article Molenaar dans la Wikipédia néerlandaise.

Il peut être complété par un suffixe génitif -s indiquant une filiation : . 

Il peut s'y adjoindre un deuxième préfixe génitif s- (provenant de des mulders): .

voir aussi la variante  ou

Patronyme

Mulder 
 Charles Mulder (né en 1897) était un bobeur belge.
 Connie Mulder (1925-1988) était un homme politique d'Afrique du Sud, membre du Parti national puis du Parti Conservateur
 Eefke Mulder (née en 1977) est une joueuse néerlandaise de hockey sur glace.
 Fox Mulder est un personnage de l'univers d'X-Files.
 Gerardus Johannes Mulder (1802-1880) était un chimiste néerlandais.
 Japie Mulder, né le  à Springs (Afrique du Sud), est un ancien joueur de rugby à XV sud-africain qui a joué avec l'équipe d'Afrique du Sud entre 1994 et 2001.
 Joseph Mulder (1658-1742) est un graveur du siècle d'or néerlandais.
 Karen Mulder est un mannequin néerlandaise (née le  à Vlaardingen, Pays-Bas).
 Laurens Mulder (1927-2006) était un joueur néerlandais de hockey sur glace.
 Mandy Mulder (née en 1987) est une navigatrice néerlandaise.
 Mark Mulder (né en 1977) lanceur de baseball américain. 
 Kirsten Mulder (1973-) est une actrice néerlandaise. 
 Michel Mulder (né en 1986) est un patineur de vitesse néerlandais.
 Mick Mulder (1991-) est un acteur néerlandais.
 Pieter Mulder (né en 1951) est un homme politique afrikaner d'Afrique du Sud, chef du Front de la Liberté.
 Ronald Mulder (né en 1986) est un patineur de vitesse néerlandais.
 Saskia Mulder (née en 1973), actrice néerlandaise.
 Siska Mulder, (1971-), écrivaine et femme de lettres néerlandaise. 
 Teun Mulder (né le  à Zuuk) est un coureur cycliste néerlandais spécialiste de la piste.
 Youri Mulder est un ancien footballeur néerlandais né le  à Bruxelles.

Mulders 

 Paul Mulders (1981-), footballeur philippin

De Mulder 
 Frans De Mulder (1937-2001) était un coureur cycliste belge.

Demulder 
 Françoise Demulder (1947-2008) était une photojournaliste de guerre française.

Smulders 
 Brad Smulders, (1983-) est un joueur de hockey sur glace canado-néerlandais.
 Cobie Smulders, (1982-) est une actrice canadienne.
 Gab Smulders, (1931-2014) était un artiste peintre néerlandais.
 Henri Smulders, (1863-1933) est un navigateur néerlandais.
 Jonas Smulders (1994-), acteur néerlandais.
 Laura Smulders, (1993-) est une coureuse de BMX néerlandaise.
 Marlies Smulders, (1982-) est une rameuse néerlandaise en aviron.
 Merel Smulders, (1998-) est une coureuse de BMX néerlandaise.

van Mulders 

 Camille van Mulders (1868-1949) est une peintre belge.

Patronyme néerlandais